Radomiro Tomic Romero, čileanski političar hrvatskog podrijetla
 Radomiro Blas Tomic Errázuriz, čileanski ekonomist i političar hrvatskog podrijetla